Le Jeu de la mort, roman policier de Paul Féval publié en 1850
 A Game of Death,  film de Robert Wise, sorti en 1945
 Titre original du film Le Jeu de la mort, de Robert Clouse et Bruce Lee sorti en 1978
 Game of Death, film de Giorgio Serafini sorti en 2010
 Le Jeu de la mort, roman de science-fiction dont l'action se déroule dans l'univers de Star Wars.
 Le Jeu de la mort, roman policier d'Elmore Leonard de 1985 (nom original : Glitz),
 Le Jeu de la mort, documentaire de Christophe Nick décrivant une expérience similaire à l'expérience de Milgram, dans le cadre d'une étude sur l'influence de la télévision, diffusé en 2010.

Notes et références 

Homonymie de titre